Human Bomb est le sens des lettres H.B. par lesquelles signait Erick Schmitt lors de la prise d'otages de la maternelle de Neuilly du 13 au .
 H.B. Human Bomb - Maternelle en otage est un téléfilm français de Patrick Poubel, diffusé pour la première fois en 2007, sur cette prise d'otages.
 Human Bomb est le premier album studio de Black Bomb A, sorti en 2001.
Human Bomb est un comic américain édité par DC Comics en 2013.